Тициан, значения:

 Тициан (1477—1576) — итальянский живописец эпохи Возрождения.
 Луций Сальвий Отон Тициан (ум. 69) — римский политический и военный деятель, сенатор; старший брат императора Отона.